Абдукция (от  «c, от» +  «водить») — познавательная процедура выдвижения гипотез, иногда называемая также «выведение наилучшего объяснения»; метод логического мышления, цель которого — дать максимально правдоподобную интерпретацию тому, что считается истинным.

Абдукция представляет собой вид редуктивного вывода с той особенностью, что из посылки, которая является условным высказыванием, и заключения — вытекает вторая посылка. Например,
 первая посылка: люди — смертны;
 заключение: Сократ — смертен;
мы можем предположить, с помощью абдукции, что вторая посылка: Сократ — человек.

В истории логики идея абдукции в форме апагогии восходит к Аристотелю. В современное время абдукция впервые рассмотрена основоположником прагматизма и семиотики Ч. С. Пирсом, который систематически использует термин с 1901 года. Согласно Чарльзу Пирсу, существует три вида элементарных рассуждений: дедукция, индукция и абдукция.

Абдукция имеет широкое поле научного и прикладного использования, в том числе, в системах искусственного интеллекта. Как пишет Г.И. Рузавин: 
…абдуктивные рассуждения чаще всего используются для открытия эмпирических законов, которые устанавливают необходимые регулярные связи между наблюдаемыми свойствами и отношениями явлений. Теоретические законы не могут быть открыты таким путём, поскольку они содержат абстрактные понятия, которые нельзя наблюдать на опыте. Поэтому путь к ним идёт через гипотезы или системы гипотез, которые проверяются обычно путём логического вывода из них эмпирических законов. Как свидетельствует история науки, именно так фактически происходило открытие теоретических законов и построение целостных теорий и теоретических систем.

Примечания

Литература 
 Васюков В. Л. Научное открытие и контекст абдукции. Философия науки. Вып. 9. М.: ИФ РАН, 2003.
 Ионин Л. Г. Социология культуры: Учебник. — М.: ГУ ВШЭ, 2004 г. — 432 стр. — ISBN 5-7598-0252-6
 Menzies, T. Applications of Abduction: Knowledge-Level Modeling, International Journal of Human-Computer Studies, 1996, 45.3, 305—335.

Математическая логика
Философская логика